Le patronyme Durieux désignait quelqu'un qui habitait près d'un , synonyme de ruisseau ; il est notamment porté par :
 Bruno Durieux (né en 1944), homme politique français, ancien ministre ;
 Christian Durieux (né en 1965), dessinateur belge, scénariste et coloriste de bande dessinée ;
 Claude Durieux (1920-1995), journaliste français ;
 Émile Durieux (1905-1995), homme politique français ;
 Frédéric Durieux (né en 1959), compositeur français ;
 Jack Durieux (né en 1970), graphiste belge, occasionnellement coloriste de bande dessinée ; frère jumeau de Laurent Durieux ;
 Jean Durieux (1934-1989), homme politique français ;
 Jean-Paul Durieux (né en 1929),  homme politique français ;
 Laurent Durieux (né en 1970), illustrateur belge, occasionnellement coloriste de bande dessinée ; frère jumeau de Jack Durieux ;
 René Durieux (1898-1952), peintre français ;
 Tilla Durieux (1880-1971), actrice autrichienne.
 Joseph durieux (1873-1950) historiens français

Voir aussi